Into the West es una miniserie de 2005 producida por Steven Spielberg y DreamWorks , con seis episodios de dos horas. La serie se transmitió por primera vez en los Estados Unidos por TNT los seis viernes a partir del 10 de junio de 2005.

La miniserie comienza en la década de 1820 y se cuenta principalmente a través de la narración en tercera persona de Jacob Wheeler ( Matthew Settle ) y Loved By the Buffalo (Joseph M. Marshall III), aunque también se muestran episodios fuera de la observación directa de ambos protagonistas. La trama sigue la historia de dos familias, una estadounidense blanca y una nativa americana , mientras sus vidas se mezclan a través de los trascendentales eventos de la expansión estadounidense. La historia entrelaza personajes y eventos reales y ficticios que abarcan el período de expansión de los Estados Unidos en la frontera estadounidense desde 1825 hasta 1890.

El programa tiene un gran elenco, con alrededor de 250 partes habladas. La serie cuenta con artistas conocidos como Josh Brolin , Gary Busey , Michael Spears , Tonantzin Carmelo , Skeet Ulrich , Garrett Wang , Steve Reevis , Rachael Leigh Cook , Wes Studi , Irene Bedard , Alan Tudyk , Christian Kane , Russell Means , Jay Tavare . , Keri Russell , Graham Greene , Sean Astin , Beau Bridges ,Juez Reinhold , Zahn McClarnon , Tom Berenger , Gil Birmingham , David Paymer , Raoul Trujillo , Eric Schweig , Lance Henriksen , Simon R. Baker , Tyler Christopher , Tatanka Means , Gordon Tootoosis , Sheila Tousey y Will Patton .

Fue filmada en Drumheller , Alberta y Santa Fe, Nuevo México.

Reparto 
A continuación se enumeran los personajes principales y los actores que los interpretan. Algunos de los personajes son interpretados a diferentes edades por diferentes actores.

 Amado por el búfalo: interpretado por Chevez Ezaneh, Simon R. Baker , George Leach , Steve Reevis , Joseph M. Marshall III
 Thunder Heart Woman: interpretada por Sarah Weston Tonantzin Carmelo , Sheila Tousey
 Running Fox: interpretado por Mathew Strongeagle, Zahn McClarnon , Russell Means
 Dog Star: interpretado por Pony Boy Osuniga, Michael Spears , Gil Birmingham
 Oso que gruñe: interpretado por Gordon Tootoosis
 Jacob Wheeler: interpretado por Matthew Settle , John Terry
 Jethro Wheeler: interpretado por Skeet Ulrich
 Nathan Wheeler: interpretado por Alan Tudyk
 Jedediah Smith : interpretado por Josh Brolin
 James Fletcher: interpretado por Will Patton
 Johnny Fox: interpretado por Gary Busey
 Naomi Wheeler: interpretada por Keri Russell
 Rachel Wheeler: interpretada por Jessica Capshaw
 Leah Wheeler: interpretada por Emily Holmes
 Stephen Hoxie: interpretado por Beau Bridges
 Predicador Hobbes: interpretado por Derek de Lint
 Fuego de la pradera: interpretado por Jay Tavare
Margaret (Light Shines) 
 Wheeler: interpretada por Chantry Bruised Head, Summer Rae Birdyellowhead, Sage Galesi, Irene Bedard
 Jacob (Touch the Sky) Wheeler Jr.: interpretado por Samuel Patrick Chu, Tyler Christopher
Abraham (High Wolf) 
 Wheeler: interpretado por Benjamin Smoke, Tyler Posey , Christian Kane
 Oso conquistador : interpretado por Graham Greene
 Clara Wheeler: interpretada por Rachael Leigh Cook , Joanna Going
 David Wheeler: interpretado por Balthazar Getty
 Samson Wheeler: interpretado por Matthew Modine
 Martin Jarrett: interpretado por Sean Astin
 Ethan Biggs: interpretado por Daniel Gillies
 Robert Wheeler: interpretado por Warren Kole , Craig Sheffer
 Daniel Wheeler: interpretado por Lance Henriksen
 John Chivington : interpretado por Tom Berenger
 George Armstrong Custer : interpretado por Jonathan Scarfe
 Thomas C. Durant : interpretado por Forrest Fyre
 Black Kettle : interpretado por Wes Studi
 Nube Roja : interpretado por Raoul Trujillo
 Cuervo Blanco: interpretado por William Joseph Elk III, David Midthunder
 Red Lance: interpretado por Malachi Tsoodle-Nelson, Eddie Spears
 Richard Henry Pratt : interpretado por Keith Carradine
 Douglas Hillman: interpretado por el juez Reinhold
 Toro Sentado : interpretado por Eric Schweig
 Crazy Horse : interpretado por Tatanka Means
 Voces que llevan: interpretado por Nakotah LaRance, Chaske Spencer
 Daniel Royer: interpretado por David Paymer
 Pájaro amarillo: interpretado por Billy Merasty
 Kicking Bear : interpretado por Brandon Oakes
 Alce manchado : interpretado por George Aguilar
 Oso durmiente: interpretado por Nathan Lee persiguiendo a su caballo

Árbol genealógico 
Fuentes:

Transmisión 
 : Paramount Channel
 Latinoamérica: HBO
 : AMC

Recepción 
Según la página de IMDb se registró una buena aprobación de 86% entre los críticos y en público en general.
Durante la emisión de su piloto, Into the West atrajo la atención de 6,5 millones de espectadores, una de las mejores audiencias del canal de cable en 2005. La serie con un presupuesto de 100 millones de dólares llegó así esta noche allí en lo más alto de la audiencia. frente a 5 de los 6 canales nacionales!
En agosto de 2020, Stacker coloco a Into the West como las 100 mejores miniseries de todos los tiempos.

Premios y nominaciones

Premios Emmy 2006
Into the West recibió 16 nominaciones a los premios Emmy en 2006, la mayor cantidad de cualquier programa en su año. Ganó dos:

 Excelente mezcla de sonido con una sola cámara (episodio "Dreams and Schemes")
Composición musical sobresaliente (partitura dramática original): Música de Geoff Zanelli
 Las otras 14 nominaciones fueron:

 Miniserie destacada
 Dos nominaciones a Mejor Fotografía por Miniserie o Película (episodios "Dreams & Schemes" y "Wheels to the Stars")
 Dirección de arte sobresaliente
Reparto excepcional
Edición de sonido excepcional (episodio "Destino manifiesto")
 Una segunda nominación a Mejor mezcla de sonido con una sola cámara ("Hell on Wheels")
Vestuario destacado (episodio "Hell on Wheels")
 Efectos visuales especiales sobresalientes (episodio "Infierno sobre ruedas")
 Dos nominaciones: 
 Mejor Maquillaje (no protésico) (episodios "Wheel to the Stars" y "Ghost Dance")
 Maquillaje protésico excepcional (episodio "Wheel to the Stars")
 Dos nominaciones a Peluquería Sobresaliente (episodios "Destino manifiesto" y "Bajas de guerra")

Premios del Sindicato de Actores de Pantalla 2006

 Recibió una nominación al Screen Actors Guild en 2006.

 Mejor actuación de una actriz en una película para televisión o miniserie (Tonantzin Carmelo)

Medios domésticos 
El 4 de octubre de 2005 se lanzó una caja de DVD de cuatro discos. Hay entrevistas con el productor, el director y el elenco entre los seis episodios de la serie y otras características diversas.

Banda sonora 
Un álbum de dos discos de la música de Geoff Zanelli fue lanzado en 2013 por La-La Land Records.

Referencias 

Series de televisión de TNT